34-й Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою приймали канадські міста Саскатун та Реджайна. Турнір проходив з 26 грудня 2009 по 5 січня 2010 року. Місто Саскатун вже було господарем молодіжної світової першості в 1991 році.

Чемпіонами, вдруге в історії, стала молодіжна збірна команда Сполучених Штатів. У драматичному фіналі, який став прикрасною всього турніру, американці лише в овертаймі здолали господарів і головних фаворитів змагань канадійців, з підсумковим рахунком 6:5.

Команди-учасниці

Регламент змагань 

Згідно з регламентом змагань, 10 команд, що поділені на дві рівні групи, проводять по чотири зустрічі всередині групи за круговою системою. За підсумками цих поєдинків, переможці груп одразу потрапляють до півфіналів, команди, що посіли 2-е та 3-є місця виходять до чвертьфіналів. Решта команд потрапляють до втішного раунду, де змагаються за право і на наступний рік виступати в елітному дивізіоні.

Попередній етап 

Представники групи «А» проводили свої поєдинки в Саскатуні, на арені Credit Union Centre.

Група A 

Вказаний місцевий час (CST/UTC-6)

Група В 

Представники групи «В» проводили свої поєдинки в Реджайні, на арені Brandt Centre.

Вказаний місцевий час (CST/UTC-6)

Втішний раунд 

Результати матчів, що були зіграні на попередньому етапі, зараховуються в залік втішного раунду.

Вказаний місцевий час (CST/UTC-6)

 та  виступатимуть в I дивізіоні молодіжного чемпіонату світу з хокею із шайбою 2011.

Плей-оф 

* Перемога в додатковий час

Найкращі бомбардири 
І = Ігри; Г = Голи; П = Результативні паси; О = Очки; +/- = Показник корисності; Ш = Штрафні хвилини
Джерело: IIHF.com

Найкращі голкіпери 

ІГ = Ігровий час (хвилини:секунди); КП = Кидків по воротах; ГП = Голів пропущено; ГГ = Голи всередньому за гру; ВК% = Відсоток відбитих кидків; СМ = Матчі на «0»
Джерело: IIHF.com

Індивідуальні нагороди 
 Найцінніший гравець чемпіонату (MVP)
  Джордан Еберле
 Найкращі гравці чемпіонату, визначені організаторами змагань:
 Найкращий голкіпер:  Бенджамін Конц
 Найкращий захисник:  Алекс П'єтранджело
 Найкращий нападник:  Джордан Еберле
 Команда зірок чемпіонату за визначенням ЗМІ:
 Голкіпер:  Бенджамін Конц
 Захисники:  Алекс П'єтранджело,  Джон Карлсон
 Нападники:  Джордан Еберле,  Дерек Степан,  Ніно Нідеррайтер

Перший дивізіон

Група A 
Матчі відбулись 14-20 грудня, приймали міста Межев та Сен-Жерве-ле-Бен (Франція).

Група В 
Матчі відбулись 14-20 грудня у Гданську (Польща).

Другий дивізіон

Група A 
Матчі відбулись 13-19 грудня у Дебрецені (Угорщина).

Група B  
Матчі відбулись 12-18 грудня у Нарві (Естонія).

Джерела 
 Сайт чемпіонату 

2009 у хокеї з шайбою
2010 у хокеї з шайбою
Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
Грудень 2009
Січень 2010
Спорт у Саскачевані
Спорт у Реджайні
Саскатун